Таль Бен Хаїм — ізраїльське ім'я та прізвище.

 Таль Бен Хаїм (1982) — ізраїльський футболіст
 Таль Бен Хаїм (1989) — ізраїльський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок